Wikland är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ilon Wikland (född 1930), svensk illustratör
 Gunnar Wikland (1919–1991), svensk militär
 Einar Wikland (1868–1951), svensk militär
 Elin Wikland (1886–1973), svensk konstnär
 Kerstin Albertsson Wikland (född 1947), svensk medicinsk forskare
 Sigurd Wikland (1876–1945), svensk revisor
 Tord Wikland (1912–1985), svensk ingenjör
 Åke Wikland (1905–1986), svensk militär

Svenska efternamn